Krátký nebo Krátká může být:

místní název
 Krátká – vesnice v okrese Žďár nad Sázavou
 Krátká (Moravskoslezské Beskydy) – hora
 Krátká Ves – obec v okrese Havlíčkův Brod

kulturní instituce
 Krátký film Praha – filmová společnost

jiný význam
 krátký meč – jednoruční meč kratší než 1 metr
 krátký prodej – způsob spekulace na pokles ceny
 STOL – letadlo s velmi malými požadavky na vzletovou a přistávací dráhu, též zvané krátký vzlet a přistání

příjmení osob
 Alena Krátká (1946–???) – česká a československá bezpartijní politička z Kolínska, poslankyně Federálního shromáždění za normalizace
 Čestmír Krátký (1932–2016) – český fotograf, historik umění, etnograf, výtvarný kritik, kurátor a pedagog fotografie
 František Krátký (1851–1924) – český fotograf
 František Krátký (voják) (1893–1942) – československý legionář, voják a odbojář popravený nacisty
 Ivo Krátký (* 1962) – český filmový producent
 Jan Krátký (1889–1974) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Jaroslav Krátký (1911–1945) – český voják a výsadkář
 Jiří Krátký (* 1945) – český poslanec a politik ČSSD
 Libor Krátký (* 1944) – český politik, poslanec Poslanecké sněmovny za ODS
 Lukáš Krátký (* 1975) – český basketbalista
 Marek Krátký (* 1993) – český fotbalista
 Petr Krátký – více nositelů téhož jména, viz rozcestník
 Radovan Krátký (1921–1973) – český spisovatel a dramatik
 Rudolf Krátký (1919–2009) – český herec
 Stanislav Krátký (1922–2010) – český kněz, teolog a pedagog
 Vladimír Krátký – český herec
 Zuzana Krátká (* 1983) – česká imunoložka

vládci
 Pipin III. Krátký (714–768) – franský král

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení